Anders Nilsson kan syfta på:

 Anders Nilsson i Rinkaby (1825-1905), svensk riksdagspolitiker
Anders Nilsson (borgmästare), borgmästare
 Anders Nilsson (född 1831) (1831–1914), svensk lantbrukare, snickare, psalmförfattare
 Anders Nilsson i Teckomatorp (1832–1905), svensk riksdagspolitiker
 Anders Nilsson (stadsplanerare) (1844–1936), svensk militär, ingenjör, stadsplanerare och kommunalpolitiker
 Anders Nilsson (1849-1912) (1849–1912), svensk sångdiktare
 Anders Nilsson (silversmed) (1870–1935), svensk hovjuvelerare och silversmed i Lund
 Anders Nilsson (1899–1985), svensk tidningsredaktör, A-pressdirektör, kommunalpolitiker och socialdemokraternas partisekreterare (tillförordnad) 1933–1940 
 Anders Nilsson (född 1935), svensk socialdemokratisk politiker
Anders Nilsson (museiman), född 1945
 Anders Nilsson (militär), född 1946, svensk militär
 Anders Nilsson (ombudsman) (1953–2018), svensk socialdemokratisk ombudsman, publicist och samhällsdebattör
 Anders Nilsson (tonsättare) (född 1954), svensk tonsättare
 Anders Nilsson (fysiker) (född 1956), svensk professor i kemisk fysik
 Anders Nilsson (chefredaktör) (född 1963), svensk journalist och chefredaktör
 Anders Nilsson (regissör) (född 1963), svensk regissör, manusförfattare och fotograf
 Anders S. Nilsson (född 1966), svensk TV-programledare, -producent och skådespelare
 Anders Nilsson (ishockeyforward) (född 1977), svensk ishockeyforward
 Anders Nilsson (fotograf) (född 1982), svensk fotograf och regissör
 Anders Nilsson (ishockeymålvakt) (född 1990), svensk ishockeymålvakt
 Anders Nilsson (affärsman) (1885–1950), svensk affärsman
 Anders Nilsson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare i Djurgårdens IF 1989–1991
 Anders Nilsson (1810–1868) (1810–1868), svensk väckelsepredikant

Se även 
 Andreas Nicolai